Stolnica svetega Petra, Beauvais
 Stolnica svetega Petra, Rennes
 Stolnica svetega Petra, York
 Stolnica svetega Petra, Worms